Sugar Hill kan syfta på:

Sugar Hill (1994) – en amerikansk film
The Sugarhill Gang – en amerikansk musikgrupp